The Rock (englisch für der Fels) bezeichnet:
 The Rock – Fels der Entscheidung, einen Actionfilm über Alcatraz von 1996
 Chicago, Rock Island and Pacific Railroad, auch Rock Island Line, US-amerikanische Eisenbahngesellschaft aus Chicago
 The Rock, 1934 veröffentlichtes Drama von T. S. Eliot

Geografie:
 The Rock (Georgia), einen Ort in den USA
 Alcatraz (die Gefängnisinsel in der Bucht von San Francisco) in der amerikanischen Umgangssprache
 den Kalksteinfels von Gibraltar
 den Sandstein-Monolithen Uluṟu, früher Ayers Rock, in der australischen Umgangssprache 

Personen:
 Rocky Marciano (1923–1969), italo-amerikanischer Boxer 
 Dwayne Johnson (Ringname The Rock; * 1972), US-amerikanischer Schauspieler und Wrestler

Siehe auch:
 Rock (Begriffsklärung)